Dendrodomus är ett släkte av svampar. Dendrodomus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dendrodomus